Whittingham ist der Name folgender Orte: 
 Whittingham, Stadt in New Jersey, USA
 Whittingham (Northumberland), Stadt in Northumberland, England

Whittingham ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Whittingham (1914–1993), englischer Fußballspieler
 Bob Whittingham (1889–1926), englischer Fußballspieler
 Guy Whittingham (* 1964), englischer Fußballspieler und -trainer
 Kyle Whittingham (* 1959), amerikanischer Football-Spieler und -Trainer
 M. Stanley Whittingham (* 1941), britisch-amerikanischer Chemiker
 Peter Whittingham (1984–2020), englischer Fußballspieler
 Robert Whittingham († 1471), englischer Ritter
 Sam Whittingham (1882–1958), englischer Fußballspieler
 Steve Whittingham (* 1962), englischer Fußballspieler
 William Whittingham (~1524–1579), englischer Reformator